Porta (v latině brána) může také znamenat:

 Porta – český hudební festival folkové, countryové a trampské hudby

geografie a místopis
 Mikroregion Porta – svazek obcí v okresu Brno-venkov se sídlem v Předklášteří
 Porta (Francie) – francouzská obec v departementu Pyrénées-Orientales
 Porta Apostolorum – benediktinský klášter v Postoloprtech
 Porta Bohemica – průvlak řeky Labe skrz České středohoří v severních Čechách
 Porta Coeli – více různých významů
 Porta Collina – brána v antickém Římě
 Porta Nigra (Černá brána) – starověká městská brána v německém Trevíru

příjmení osob
 Antonio della Porta (1631–1702) – italský stavitel a architekt
 Ardicino della Porta mladší (1434–1493) – italský kardinál a administrátor olomoucké diecéze
 Bonastruc ça Porta viz Nachmanides – katalánský středověký rabín
 Carlo Porta (1775–1821) – italský romantický básník píšící v milánském dialektu vycházejícím z lombardštiny.
 Giacomo della Porta (kolem 1532–1602) – italský architekt a sochař
 Giambattista della Porta (1535–1615) – italský učenec, vědec a dramatik
 Giovanni Porta (1675?–1755) – italský hudební skladatel
 Livio Dante Porta (1922–2003) – argentinský konstruktér lokomotiv

jiný význam
 Porta (daňová jednotka) – základní daňová jednotka v Uhersku
 Porta Balkanica – časopis věnovaný problematice Balkánu
 Porta Bohemica (rozcestník) – více různých významů
 Vysoká Porta – ústřední vláda Osmanské říše

Související články 
 Brána
 Port
 Portia

Rozcestníky - příjmení